Die Liste israelischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den israelischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren (beziehungsweise vor Gründung des Staates Israel für den Verband des Völkerbundsmandates für Palästina) und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft (inklusive der Meisterschaften des Völkerbundsmandates für Palästina);
 Gewinn einer Schacholympiade;
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).

Allgemeines 

Im Nahschach sind 47 Großmeister, 62 Internationale Meister (darunter mit Angela Borsuk, Marsel Efroimski, Masha Klinova und Yuliya Shvayger vier Frauen), 6 Großmeisterinnen der Frauen und 10 Internationale Meisterinnen der Frauen für den israelischen Schachverband spielberechtigt. Zehn Großmeister, sieben Internationale Meister (darunter als einzige Frau Jelena Dembo) und zwei Großmeisterinnen der Frauen sind nicht mehr für den israelischen Schachverband spielberechtigt, drei Großmeister, vier Internationale Meister und zwei Großmeisterinnen der Frauen sind bereits verstorben. Ein Internationaler Meister ist ausschließlich im Fernschach für den israelischen Verband spielberechtigt. Beim Frauenwettbewerb der Schacholympiade 1976 gewann die israelische Auswahl mit Alla Kuschnir, Luba Kristol, Olga Podrazhanskaya und Lea Nudelman. Israel Zilber erreichte im Dezember 1963 eine historische Elo-Zahl von 2564.

Im Fernschach haben acht israelische Spieler den Titel eines Großmeisters, neun den eines Verdienten Internationalen Meisters, zehn den eines Internationalen Meisters und eine den eines Großmeisters der Frauen erworben. Von diesen sind zwei Großmeister, ein Verdienter Internationale Meister und zwei Internationale Meister bereits verstorben. Luba Kristol gewann die dritte und die fünfte Fernschachweltmeisterschaft der Frauen, Michail Gowbinder gewann die sechste Europameisterschaft im Fernschach.

Die israelische Einzelmeisterschaften wurde (inklusive der sechs Meisterschaften des Völkerbundsmandates für Palästina) 38 mal, die israelische Meisterschaft der Frauen 30 mal ausgespielt. Rekordmeister ist Josef Porath mit sechs Titeln, den Wettbewerb der Frauen entschied Luba Kristol mit fünf Titeln am häufigsten für sich.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen)
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LGM = Großmeisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen israelischen Einzelmeisterschaften (inklusive der Meisterschaften des Völkerbundsmandates für Palästina).
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen israelischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an. 

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 9. März 2023.

Siehe auch 
 Liste der israelischen Meister im Schach

Weblinks 

 Israelische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv) 
 Israelische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Titelträger im Fernschach bei der International Correspondence Chess Federation (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Israel
Israel